Le chandelier est le support (généralement métallique) des bougies. Travaillé et même serti de pierres précieuses, il peut être un objet d'orfèvrerie. Il possède une valeur symbolique particulière dans certaines traditions religieuses judéo-chrétiennes, notamment le chandelier à sept branches.

Autres sens 
en anglais,  est un faux-ami désignant un lustre ;
le chandelier est le professionnel qui fabrique les chandelles et bougies ;
sur un bateau, le chandelier est une tige métallique fixée verticalement sur le pont qui supporte la filière destinée à empêcher une chute à la mer ;
en équitation le chandelier porte les barres d'obstacles, généralement en bois il est composé d'une barre verticale où accrocher les barres et d'un pied.
le chandelier est une des armes du crime à résoudre dans le jeu de société Cluedo ;
Chandelier est un groupe de rock progressif allemand ;
 Chandelier, chanson de la chanteuse australienne Sia Furler, premier extrait de son album studio 1000 Forms of Fear.

Voir aussi

 Le Chandelier, une comédie d'Alfred de Musset parue en 1835.
 Le Chandelier, un téléfilm réalisé par Claude Santelli.
 Le Chandelier enterré, légende concernant le Temple de Jérusalem.
 Le Mystère des chandeliers, bande dessinée de Giovan Battista Carpi dans l'univers Walt Disney et inspirée des Misérables de Victor Hugo (1991).

Patronyme normand